SYCP1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 976 амінокислот, а молекулярна маса — 114 192.

Задіяний у таких біологічних процесах як клітинний цикл, поділ клітини, мейоз, поліморфізм. 
Білок має сайт для зв'язування з ДНК. 
Локалізований у ядрі, хромосомах, центромерах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки